Rainald III. ist der Name folgender Personen:

 Rainald III. (Burgund) (~1093–1148), Graf von Mâcon und Vienne und Graf von Burgund
 Rainald III. (Joigny) (vor 1096–1150), Graf von Joigny
 Rainald III. (Geldern) (1333–1371), Herzog von Geldern